Een verkeersweg:
N44 (België)
N44a (België)
N44 (Frankrijk)
N44bis (Frankrijk)
N44 (Nederland), zie Rijksweg 44
N44 (astronomie), een emissienevel in de Grote Magelhaense Wolk